Агрей (; ) — многозначный термин.

 Агрей — в греческой мифологии первый охотник на земле, родом из Финикии.
 Агрей — эпитет Аполлона как покровителя охоты.
  — род жуков семейства щелкунов; впервые научно описан Кандэзом (1857).